«Ру́копись, на́йденная в Сараго́се»:
 Рукопись, найденная в Сарагосе
 Рукопись, найденная в Сарагосе (фильм)